K-3 nebo K3 může znamenat:
 K-3 (dálnice) – dálnice v Kansasu v USA
 K-3 (ponorka) – sovětská diesel-elektrická ponorka
 K-3 Leninskij Komsomol – sovětská jaderná ponorka
 K-3 (puška) – arménská puška
K3 (hudební skupina) – belgická hudební skupina
 K3 neboli menadion – 2-methyl-1,4-naftochinon, syntetický vitamín
 K3b – otevřený software pro vypalování disků CD a DVD pro operační systém Linux a systémy založené na Unixu
 Daewoo K3 – korejský kulomet
 HMS K3 – britská ponorka
 USS K-3 (SS-34) – americká ponorka